Blanda ist:
 Blanda, ein Fluss auf Island
 Blanda (Lukanien), eine antike Stadt in Lukanien, beim heutigen Tortora in der Provinz Cosenza in Kalabrien
 Blanda, lateinisch Titularbistum Blanda Julia, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche,
 Blanda (Hispania Tarraconensis), eine antike Stadt in der Provinz Hispania Tarraconensis, heute Blanes in der spanischen Provinz Girona 

Blanda ist der Familienname folgender Personen:
 George Blanda (1927–2010), US-amerikanischer Football-Spieler
 Roberto Blanda (* 1970), italienischer Ruderer